Абдулкадір Пармак (* 1994) — турецький футболіст, півзахисник клубу «Трабзонспор» та національної збірної Туреччини.

 Баш-Пармак — гора в Криму на захід від нп Веселе (Судак).